Quattro unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Latona:

 – fregata da 38 cannoni varata nel 1781 e radiata nel 1816
 – freagata da 46 cannoni varata nel 1821 e radiata nel 1875
 – incrociatore protetto della classe Apollo, varato nel 1890 e radiato nel 1920
 – posamine della classe Abdiel, varato nel 1940 e affondato nel 1941